Plesná, plaats in Tsjechië
Pleśna (doorverwijspagina), plaatsen in Polen